Маяк — хутор в Саратовском районе Саратовской области России. С 1 января 2022 года входит в состав городского округа Саратова.

Физико-географическая характеристика 
Хутор расположен в юго-западной части Саратовского района, недалеко от автодороги  («Саратов—Волгоград»), на берегу пруда в лесном массиве. Расстояние до административного центра села Михайловка — 31 км, до областного центра составляет 20 км. С областным центром хутор Маяк связан автодорогой с твёрдым покрытием. 

Часовой пояс

 Уличная сеть

В хуторе Маяк три улицы — Авиационная, Лесная, Песчаная и две территории садовых некоммерческих товариществ: СНТ Маяк-САЗ и СНТ Мебельщик-1.

Население 

В хуторе на 1 января 2018 года проживало 26 человек, насчитывалось 11 домовладения.

Достопримечательности 
 В населённом пункте расположены два небольших водоёма, окружённые листвой деревьев, предназначены для забора технической воды, возможна рыбалка. Имеется одна водонапорная башня.
 В окрестностях хутора располагается смешанный лес "Мокрый куст".

Примечания

Литература 
 Судьба моя — Саратовский район. 1998—2002 /коллектив авторов. -Саратов: Саратов: регион. Приволж. изд-во «Детская книга», 2002 г.
 Энциклопедия Саратовского края. Саратов, 2011. с. 89.
 Саратовский район — 75 лет: созидание, стабильность, уверенность. — Саратов, 2012, 384 с.
 Саратовский район: дорогами судьбы. — Саратов, 2007.
 Саратовский район — район, в котором хочется жить! — Саратов, 2016.

Ссылки 
 Официальный сайт Саратовского района
 

Населённые пункты Саратовского района